Коручка (Epipactis) — рід багаторічних рослин родини зозулинцеві. Деякі його представники використовуються як декоративні та лікарські культури.

Назва 
Вперше латинську назву роду Epipactis використав давньогрецький ботанік і філософ Теофраст. Він застосовував її не лише до сучасних представників роду, але й до інших видів орхідей. В подальшому цією ж системою користувались такі відомі ботаніки як Джованні Антоніо Скополі, Огюстен Пірам Декандоль, Віктор Альбрехт фон Галлер. Науковий опис роду вперше здійснено у 1757 році професором ботаніки Йоганном Ґотфрідом Цинном в його праці «Catalogus Plantarum Horti Academici et Agri Gottingensis».

Опис 
Трав'янисті рослини, що мають декілька прямих стебел, вкритих численними дрібними листками. Кореневища тонкі, повзучі, галузисті. Квітки численні, пониклі, на довгих або скручених квітконіжках, дрібні, переважно тьмяних кольорів, духмяні. Губа квітки видовжена, поділяється на дві долі: задню — гіпохілій, та передню — епіхілій. Гіпохілій зазвичай чашоподібно-ввігнутий, його денце виділяє нектар; епіхілій майже плаский, з гладкими або зморшкуватими гребінцями при основі. Зав'язь пряма. Плід — суха коробочка з численним, дуже дрібним насінням.

Поширення 
Представники роду зростають в помірних та субтропічних районах Америки та Євразії; переважна більшість з них є морозостійкими. Поширені у лісах, вологих місцинах (болотах, морських дюнах), надають перевагу ґрунтам з високим вмістом вапна. Усі види утворюють мікоризу. Деякі завдяки їй мало залежать від освітлення і можуть утворювати безхлорофільні форми. Такі види можна впізнати по пурпуровому відтінку листя (наприклад, коручка пурпурова).

Систематика 
Класифікацію роду переглядали тричі: в 1842 році (Тіло Ірміш), у 1990-х роках (Карл Робач) і в 2005 році (Эріх Клайн). Рід нараховує 72 види, з них в Україні відомі коручка болотна, темно-червона, чемерникоподібна, ельбська, дрібнолиста, пурпурова.

Види 
 Epipactis africana
 Epipactis albensis — коручка ельбська, або пізноквітуча
 Epipactis albensis ф. albensis
 Epipactis albensis ф. fibri
 Epipactis aspromontana — синонім Epipactis leptochila підв. aspromontana (Bartolo, Pulv. & Robatsch) Kreutz
 Epipactis atromarginata
 Epipactis atrorubens — коручка темно-червона
 Epipactis autumnalis D. Doro
 Epipactis baumanniorum Ströhle
 Epipactis bithynica — синонім Epipactis helleborine підв. bithynica (Robatsch) Kreutz
 Epipactis bugacensis
 Epipactis campeadorii
 Epipactis cardina
 Epipactis condensata
 Epipactis cretica
 Epipactis danubialis — синонім Epipactis atrorubens підв. danubialis (Robatsch & Rydlo) Ciocârlan & R.Rösler
 Epipactis degenii — синонім Epipactis halacsyi підв. degenii (Szentp. & Mónus) Kreutz
 Epipactis distans Arvet-Touvet
 Epipactis dunensis
 Epipactis duriensis Bernardos, D.Tyteca — синонім Epipactis tremolsii ф. duriensis (Bernardos, D.Tyteca, Revuelta & Amich) P.Delforge
 Epipactis exilis P.Delforge — синонім Epipactis persica підв. exilis (P.Delforge) Kreutz
 Epipactis flaminia — синонім Epipactis greuteri ф. flaminia (P.R.Savelli & Aless.) Kreutz
 Epipactis flava
 Epipactis futakii — синонім Epipactis leptochila ф. futakii (Mered'a & Potek) P.Delforge
 Epipactis gigantea
 Epipactis greuteri H.Baumann & Künkele
 Epipactis greuteri ф. flaminia (P.R.Savelli & Aless.) Kreutz
 Epipactis greuteri ф. preinensis (Seiser) P.Delforge
 Epipactis greuteri підв. preinensis
 Epipactis guegelii
 Epipactis halacsyi Robatsch — синонім Epipactis viridiflora підв. halacsyi
 Epipactis halacsyi підв. degenii (Szentp. & Mónus) Kreutz
 Epipactis helleborine (L.) Crantz — коручка чемерникоподібна, або широколиста
 Epipactis ioessa Bongiorni, De Vivo, Fori & Romolini
 Epipactis kleinii
 Epipactis komoricensis — синонім Epipactis leptochila підв. komoricensis (Mered'a) Kreutz
 Epipactis lapidocampi E.Klein & Laminger
 Epipactis latifolia All. nom. illeg. — синонім Epipactis helleborine
 Epipactis latifolia lus. rosea Erdner — синонім Epipactis viridiflora ф. rosea (Erdner) Kreutz
 Epipactis leptochila (Godfery) Godfery
 Epipactis leptochila підв. aspromontana (Bartolo, Pulv. & Robatsch) Kreutz
 Epipactis leptochila ф. cleistogama (C.Thomas) Kreutz
 Epipactis leptochila ф. dinarica (S.Hertel & Riech.) P.Delforge
 Epipactis leptochila ф. futakii (Mered'a & Potek) P.Delforge
 Epipactis leptochila підв. komoricensis (Mered'a) Kreutz
 Epipactis leptochila підв. leptochila
 Epipactis leptochila підв. maestrazgona (P.Delforge & Gévaudan) Kreutz
 Epipactis leptochila підв. naousaensis (Robatsch) Kreutz
 Epipactis leptochila підв. neglecta
 Epipactis leptochila ф. peitzii (H.Neumann & Wucherpf.) P.Delforge
 Epipactis leptochila підв. sancta (P.Delforge) Kreutz
 Epipactis leutei — синонім Epipactis helleborine підв. leutei (Robatsch) Kreutz
 Epipactis liestalensis
 Epipactis lusitanica — синонім Epipactis tremolsii підв. lusitanica (D.Tyteca) Kreutz
 Epipactis maestrazgona P.Delforge & Gévaudan
 Epipactis magnibracteata
 Epipactis mairei
 Epipactis mecsekensis — синонім Epipactis nordeniorum підв. mecsekensis (A.Molnár & Robatsch) Kreutz
 Epipactis meridionalis H.Baumann & R.Lorenz
 Epipactis microphylla — коручка дрібнолиста
 Epipactis molochina P.Delforge
 Epipactis moravica Batousek — синонім Epipactis nordeniorum підв. moravica (Batousek) Kreutz
 Epipactis muelleri
 Epipactis muelleri підв. cerritae
 Epipactis muelleri підв. muelleri
 Epipactis nauosaensis — синонім Epipactis leptochila підв. naousaensis (Robatsch) Kreutz
 Epipactis nordeniorum Robatsch
 Epipactis nordeniorum підв. mecsekensis (A.Molnár & Robatsch) Kreutz
 Epipactis nordeniorum підв. moravica (Batousek) Kreutz
 Epipactis ohwii
 Epipactis olympica
 Epipactis palustris — коручка болотна
 Epipactis papillosa
 Epipactis persica (Soó) Nannf.
 Epipactis persica підв. exilis (P.Delforge) Kreutz
 Epipactis phyllanthes G.E.Sm.
 Epipactis phyllanthes підв. fageticola (C.E.Hermos.) Kreutz
 Epipactis phyllanthes ф. olarionensis
 Epipactis phyllanthes ф. phyllanthes
 Epipactis placentina
 Epipactis pollinensis — синонім Epipactis viridiflora ф. pollinensis (B.Baumann & H.Baumann) Kreutz
 Epipactis pontica
 Epipactis provincialis
 Epipactis pseudopurpurata — синонім Epipactis viridiflora підв. pseudopurpurata (Mered'a) Kreutz
 Epipactis purpurata — коручка пурпурова
 Epipactis rechingeri
 Epipactis rhodanensis
 Epipactis robatschiana Bartolo, D'Emerico, Pulv., Terrasi & Stuto
 Epipactis royleana
 Epipactis sancta
 Epipactis schubertiorum — синонім Epipactis helleborine підв. schubertiorum (Bartolo, Pulv. & Robatsch) Kreutz
 Epipactis spiridonovii — синонім Epipactis atrorubens підв. spiridonovii (Devillers-Tersch. & Devillers) Kreutz
 Epipactis stellifera
 Epipactis subclausa — синонім Epipactis atrorubens підв. subclausa (Robatsch) Kreutz
 Epipactis tallosii
 Epipactis tenii
 Epipactis thessala
 Epipactis thunbergii
 Epipactis tremolsii Pau
 Epipactis tremolsii підв. densifolia (W.Hahn, Passin & R.Wegener) Kreutz
 Epipactis tremolsii ф. duriensis (Bernardos, D.Tyteca, Revuelta & Amich) P.Delforge
 Epipactis tremolsii підв. heraclea (P.Delforge & Kreutz) Kreutz
 Epipactis tremolsii підв. lusitanica (D.Tyteca) Kreutz
 Epipactis tremolsii підв. turcica (Kreutz) Kreutz
 Epipactis troodi
 Epipactis turcica— синонім Epipactis tremolsii підв. turcica (Kreutz) Kreutz
 Epipactis turcomanica
 Epipactis ulugurica
 Epipactis veratrifolia
 Epipactis viridiflora (Hoffm.) Krock
 Epipactis viridiflora підв. halacsyi (Robatsch) B.Baumann & H.Baumann (2005)
 Epipactis viridiflora підв. pollinensis (B.Baumann & H.Baumann) B.Baumann & H.Baumann (2005)
 Epipactis viridiflora підв. pseudopurpurata (Mered'a) Kreutz
 Epipactis viridiflora ф. rosea (Erdner) Kreutz
 Epipactis xanthophaea
 Epipactis youngiana — синонім Epipactis helleborine ф. youngiana (A.J.Richards & A.F.Porter) Kreutz

Гібриди 

 Epipactis × amigoi (E. helleborine × E. kleinii)
 Epipactis × barlae (E. helleborine × E. microphylla)
 Epipactis × barreana (E. latina × E. muelleri)
 Epipactis × breinerorum (E. helleborine subsp. helleborine × E. greuteri)
 Epipactis × bruxellensis (E. helleborine × E. phyllanthes)
 Epipactis × capellonensis (E. atrorubens × E. latina)
 Epipactis × cardonneae (E. atrorubens × E. kleinii)
 Epipactis × conquensis (E. cardina × E. kleinii)
 Epipactis × gerbaudiorum (E. provincialis × E. tremolsii)
 Epipactis × gevaudanii (E. helleborine × E. rhodanensis)
 Epipactis × graberi (E. atrorubens × E. microphylla)
 Epipactis × heterogama (E. atrorubens × E. muelleri)
 Epipactis × nicolosii M.P.Grasso & Grillo (E. helleborine (L.) Crantz x E. meridionalis </small>H.Baumann & R.Lorenz</small>)

 Epipactis × populetorum (E. helleborine × E. hispanica)
 Epipactis × pupplingensis (E. atrorubens × E. palustris)
 Epipactis × reinekei (E. helleborine × E. muelleri)
 Epipactis × robatschii Gévaudan & P.Delforge (E. bugacensis Robatsch x E. atrorubens (Hoffm.) Besser subvar. borbasii)
 Epipactis × schmalhausenii (E. atrorubens × E. helleborine)
 Epipactis × schmalhausenii nothosubsp. fleischmannii (E. atrorubens × E. helleborine subsp. orbicularis)
 Epipactis × schmalhausenii nothosubsp. schmalhausenii
 Epipactis × schulzei
 Epipactis × soguksuensis(E. helleborine × E. turcica)
 Epipactis × stephensonii (E. helleborine × E. leptochila)
 Epipactis × trikalana (E. helleborine × E. thessala)
 Epipactis × vermionensis (E. gracilis × E. helleborine)

Синоніми 
 Amesia A.Nelson & J.F.Macbr.
 Arthrochilium Beck
 Calliphyllon Bubani
 Parapactis W.Zimm.

Джерела

Посилання 
 C.A.J. Kreutz, A.V. Fateryga. Two taxa of the genus Epipactis Zinn (Orchidaceae) new for the flora of Ukraine // Український ботанічний журнал, 2012, т. 69, № 5. Стор. 713—716. ISSN 0372-4123 

 
Роди орхідних
Epidendroideae